Майло Ентоні Вентімілья (;  8 липня 1977,Анагайм,  Каліфорнія, США) — американський актор. Найбільш відомий завдяки виконанню ролі Пітера Петреллі в телесеріалі «Герої». Тричі номінований на премію «Еммі».

Фільмографія

Актор

Продюсер

Режисер

Музичні відео

Нагороди і номінації

Примітки

Посилання 

 

Актори США
Американці англійського походження
Американці сицилійського походження
Шотландці США
Уродженці Анагайма